Cette liste recense les bières belges, par ordre alphabétique. 
Fin 2011, on compte environ  belges originales (et une centaine de bières à étiquette), brassées et commercialisées par  et  brassicoles. 

D'autres sources plus récentes font état de plus de  brassées (bières à façon comprises) dans un peu plus de brasseries belges de production.

Les bières brassées ponctuellement et/ou qui ne sont plus brassées sont indiquées en italique.

Les bières précédées des articles Le La L’ sont classées au nom principal de la bière.


Hors alphabet

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Bière belge
Bière belge d'Abbaye reconnue
Lambic
Belgian Family Brewers
Belgian Beer of Wallonia
Bière trappiste
Bière d'abbaye
Liste des brasseries belges
Liste des marques de bières

Lien externe 

Bierebel.com

bières
Liste en rapport avec l'alcool
Liste de boissons